Benkovac (Zadar), plaats in de Kroatische provincie Zadar
 Benkovac (Okučani), plaats in de Kroatische provincie Brod-Posavina